Die Catella Swedish Open 2002 fanden vom 10. bis 13. Januar 2002 in Linköping, Schweden statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und wurde erstmals als Profiturnier ausgetragen. Es war mit 17.000 US-Dollar dotiert.

Im Endspiel trafen der topgesetzte Ong Beng Hee und Olli Tuominen aufeinander. Beng Hee entschied die Partie mit 15:10, 11:15, 15:12, 12:15 und 15:8 für sich.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Daniel Forslund einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2001/02
2002